Unplugged () — стандартное название музыкального альбома группы, записанного только при использовании акустических инструментов:

 Unplugged — акустический альбом немецкого музыкального дуэта De/Vision.
 Unplugged — первый сольный альбом немецкого музыканта Маркуса Циммера (Zimbl’а).
 Unplugged — сборник американского клавишника Джордана Рудесса.
 Unplugged — концертный альбом Пола Маккартни.
 Unplugged — концертный альбом Эрика Клэптона.
 Unplugged — концертный альбом британской поп-группы The Korgis.

Альбомы российских исполнителей 
 Unplugged — концертный альбом российской рок-группы «Машина времени».
 Unplugged — четвёртый студийный альбом российской рок-группы «Animal ДжаZ».
 «Unplugged II: Раритеты» — пятый студийный альбом российской рок-группы «Animal ДжаZ».
 Unplugged — концертный альбом российской поп-рок-певицы Мары.
 Unplugged Unlimited — десятый студийный альбом российской панк-рок-группы «Тараканы!».

См. также 
 Kiss Unplugged — акустический концертный альбом американской рок-группы Kiss.
 MTV Unplugged — Live In Athens — концертный альбом немецкой хард-рок-группы Scorpions 2013 года.
 MTV Unplugged in New York — акустический концертный альбом американской группы Nirvana.
 MTV Unplugged — акустический концертный альбом американской гранж-группы Alice in Chains.
 Unplugged in Boston — акустический концертный альбом американской хеви-метал группы Megadeth.
 MTV Unplugged — телевизионное шоу на канале MTV.